Евстолия Михайловна Смиренская (1911 — ?) — советский учёный, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской премии.

Во время войны в 1941—1943 гг. — ординатор ЭГ 2577 Наркомздрава Башкирской АССР и ЭГ 2869 (г. Горький), в 1943—1945 гг. — младший научный сотрудник лаборатории по оживлению Всесоюзного института экспериментальной медицины. Капитан медицинской службы.

В декабре 1943 — марте 1944 гг. на базе ППГ № 182 5-й армии (Западный фронт) в составе бригады Главного военного-санитарного управления (ГВСУ) РККА занималась восстановлением жизненных функций раненых, находящихся в состоянии клинической смерти. 3 марта 1944 г. вместе с В. А. Неговским осуществила первое в мире оживление раненого с остановившимся сердцем.

В 1956—1960 гг. зав. лабораторией лечения шока и терминальных состояний Института грудной хирургии АМН СССР.

С 1960 г. старший научный сотрудник лаборатории клинической и экспериментальной физиологии ИССХ АМН СССР (с 1967 г. — им. А. Н. Бакулева).

Кандидат медицинских наук.

Сталинская премия — за научные исследования и разработку методов восстановления жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или клинической смерти.

Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

Источники 
 https://web.archive.org/web/20170327162916/http://www.bakulev.ru/70-let-velikoj-pobedy/detail.php?ELEMENT_ID=42980